Три брати:
 Три Брати — група з трьох виступаючих з води скель (кекур), розташованих на вході в Авачинську бухту на Камчатці.
 Три Брати — група острівців (скель) біля мису Східного (півострів Старицького Тауйської губи Охотського моря.
 Три брати — архітектурний комплекс в центрі Старої Риги, на вулиці Маза Пілс.
 «Три брати» — італійсько-французький фільм 1981 року.

Див. також 
 Дуб Три брати
 Три брати Самарські
 Три сестри (значення)